Рис се може односити на:
  Рис - сазвјежђе
  Рис - животиња
  Рис - дио стопала
  Рис - дио нечега